Гавриловский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Гавриловский сельсовет — в Лотошинском районе Московской области (упразднён в 1939).
 Гавриловский сельсовет — в Луховицком районе Московской области (до 1994).
 Гавриловский сельсовет — в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Гавриловский сельсовет — в Саракташском районе Оренбургской области.
 Гавриловский сельсовет — в Ржаксинском районе Тамбовской области.

См. также 
 
 
 
 Гавриловский 2-й сельсовет